MNT steht als Abkürzung für:

 Tögrög, die mongolische Währung, als Währungscode nach ISO 4217
 Molekulare Nanotechnologie
 MedienNutzerTypologie
 Montserrat, historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2010)

/mnt steht als Abkürzung für:
 mount, als temporärer Einhängepunkt für Datenträger (z. B. USB-Sticks) bei Linux- bzw. Android-Smartphone-Dateisysteme, siehe Filesystem Hierarchy Standard

MNT